Таня Димитрова може да се отнася за:
 Таня Димитрова (волейболистка) (р. 1957), българска волейболистка
 Таня Димитрова (актриса) (р. 1963), българска актриса